Ноубл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ноубл, Джон (род. 1948) — австралийский актёр.
 Ноубл, Рональд (род. 1956) — бывший генеральный секретарь Интерпола.

Вымышленные персонажи 
 Донна Ноубл — героиня британского телесериала «Доктор Кто».
 См. также 
 Нобль — английская золотая монета, впервые отчеканенная в 1344 году в память о победе в морском сражении над французами при Слёйсе.